Juan Guillermo Friso de Orange-Nassau (en neerlandés: Johan Willem Friso van Oranje-Nassau; 4 de agosto de 1687 - 14 de julio de 1711) fue un noble neerlandés, miembro de la Casa de Nassau y jefe de la Rama Nassau-Dietz. Se convirtió en el titular Príncipe de Orange en 1702. Duque de Nassau-Dietz y de Katzenbogen (1696-1711).

Antecedentes 
Hijo del príncipe Enrique Casimiro II de Nassau-Dietz y la princesa Enriqueta Amalia de Anhalt-Dessau, ambos eran primos hermanos de Guillermo III de Inglaterra. Como tal, era miembro de la Casa de Nassau, y a través de las disposiciones testamentarias de Guillermo III se convirtió en el progenitor de la nueva línea de la Casa de Orange-Nassau. Sucedió a su padre a la edad de nueve años como estatúder hereditario de Friesland, Groninga y Drenthe, y como príncipe de Nassau-Dietz, conde de Katzenelenbogen, Vianden y Spiegelberg, bajo la tutela materna.

Sucesión 
Con la muerte de Guillermo III, príncipe de Orange, se extinguió la línea masculina legítima de Guillermo I el Taciturno (la segunda Casa de Orange). Juan Guillermo Friso, el descendiente patrilineal mayor del hermano de Guillermo el Taciturno y descendiente cognaticio de Federico Enrique), el abuelo de Guillermo III, reclamó la sucesión como estatúder en todas las provincias en manos de Guillermo III. Esto le fue denegado por la facción republicana de los Países Bajos.

Las cinco provincias sobre las que Guillermo III gobernó - Holanda, Zelanda, Utrecht, Gelderland y Overijssel - suspendieron el cargo de estatúder después de la muerte de Guillermo III. Las dos provincias restantes - Friesland y Groninga - nunca fueron gobernadas por Guillermo III y siguieron manteniendo un estatúder aparte, Juan Guillermo Friso, que desde 1707 era capitán general de Frisia y en 1708 de Groninga. Estableció la tercera casa de Orange, que se extinguió en la línea masculina en 1962. Su hijo Guillermo IV, Príncipe de Orange, sin embargo, se convirtió más tarde en estatúder de las siete provincias.

Dado que el heredero general de Guillermo III era el rey Federico I de Prusia, este reclamó parte de la herencia (por ejemplo, Lingen), que también reclamaba el príncipe Guillermo Jacinto de Nassau-Siegen. Por voluntad de Guillermo III, Friso iba a heredar el Principado de Orange. Sin embargo, el rey prusiano Federico I reclamó asimismo el Principado de Orange, en el valle del Ródano, que más tarde cedió a Francia.

Carrera militar y muerte 

En la mayoría de edad, Juan Guillermo Friso fue desde 1704 un general de las tropas neerlandesas durante la guerra de Sucesión Española, al mando del duque de Marlborough, y resultó ser un oficial competente. Su prestigio podría haber favorecido su eventual elección como estatúder en las otras cinco provincias. Sin embargo, en 1711, cuando viajaba desde el frente en Flandes a La Haya en relación con la demanda sobre el Principado de Orange, con las prisas insistió en cruzar el río Hollands Diep durante una fuerte tormenta. El transbordador se hundió y Juan Guillermo Friso, de 23 años, se ahogó. Su hijo nació seis semanas después de su muerte.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 26 de abril de 1709 con María Luisa (1688-1765), hija del landgrave Carlos I de Hesse-Kassel y hermana de Federico I de Suecia. De esta unión nacieron:

 Amalia de Nassau-Dietz (1710-1777), casada con Federico de Baden-Durlach
 Guillermo (1711-1751), sucesor de su padre y futuro estatúder de las Provincias Unidas con el nombre de Guillermo IV.

Juan Guillermo Friso tiene la posición de ser el ancestro común más reciente de todas las actualmente reinantes familias reales europeas.

Ancestros

Referencias 
 Pieter Lodewijk Muller: Johann Wilhelm Friso. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, p. 275 f.

Casa de Orange-Nassau
Historia de los Países Bajos
Nobles de los Países Bajos del siglo XVII
Príncipes de Orange
Calvinistas de los Países Bajos
Nacidos en Dessau